Leptochilus  — род одиночных ос (Eumeninae). 350 видов.

Описание 
Охотятся на личинок жуков и бабочек. Гнездятся в стеблях растений, земле, расщелинах скал, в пустых раковинах улиток. Как правило черного цвета осы с белыми или жёлтыми перевязями.

Распространение 
В мировой фауне известно около 350 видов. Главным образом Голарктика, и 4 вида в Неотропике. В России 6 видов. В Германии 2 вида:
 
 

В Неарктике около 55 видов, в Канаде 1 вид, в США более 30, в том числе:

Классификация 
Типовой вид рода  был установлен позднее выделения рода (Ashmead, 1902, Can. Ent. 34: 209).
Выделяют несколько подродов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Алтай)

Примечания

Литература 
 Carpenter, J. M. 1986. A synonymic generic checklist of the Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae). Psyche, 93: 61-90.
 
 
 
 
 
 
 
 Parker F. D. 1966. A revision of the North American species in the genus Leptochilus (Hymenoptera: Eumenidae). Misc. Publ. Entomol. Soc. Am. 5: 153—229.

Ссылки 
 Фото Leptochilus на bugguide.net
 Список рода Leptochilus на www.biolib.cz
 Род Leptochilus на www.discoverlife.org

Leptochilus
Насекомые Европы
Роды перепончатокрылых